Hannonville-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse ;
 Hannonville-Suzémont, commune française de Meurthe-et-Moselle.